Cours puede referirse a: 
 Plural de cour.
 Cours, comuna francesa situada en Lot.
 Cours, comuna francesa situada en Lot y Garona.
 Cours, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.